Steuben (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Steuben (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Steuben (vaixell), vaixell alemany enfonsat el 14 de febrer de 1945.